Dogo bezeichnet:

 im weiteren Sinne die östliche Gruppe der japanischen Oki-Inseln, im engeren Sinne deren Hauptinsel, siehe Dōgo
 eine Gemeinde im Kreis Bougouni in Mali, siehe Dogo (Mali)
 eine Gemeinde im Departement Mirriah in Niger, siehe Dogo (Niger)
 eine westafrikanische Volksgruppe, siehe Dogon

Personen:
 Marco Dogo (1946–2021), italienischer Balkanologe
 Yannis Dogo (* 1992), französischer Fußballspieler
 Yazi Dogo (* 1942), nigrischer Schauspieler, Dramatiker und Theaterleiter